Evros (rivier), een rivier in Bulgarije, Griekenland en Turkije
 Maritsa (gemeente), gemeente in Bulgarije, in de oblast Plovdiv
 Maritsa (Sofia), dorp in Bulgarije, gemeente Samokov in de oblast Sofia
 A4 (Bulgarije), snelweg in Bulgarije